Slag bij Dyrrhachium (48 v.Chr.) - Pompeius verslaat Caesar
 Slag bij Dyrrhachium (1018) - Byzantijnen verslaan Bulgaren
 Slag bij Dyrrhachium (1081) - Normandiërs verslaan Byzantium